Бигес-и-Риельс () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальес-Орьенталь. Занимает площадь 28,6 км². Население — 8664 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Ayuntamiento de Bigues i Riells
 Información de la Generalitat de Cataluña
 Información del Instituto de Estadística de Cataluña

Муниципалитеты Барселоны